Бургтор (букв. «замковые ворота»; ) — средневековые городские ворота в историческом центре города Любек (Шлезвиг-Гольштейн), построенные в позднеготическом стиле; помимо Хольстентора являются единственными сохранившимися воротами старого города; получили название от бывшего замка Любека, располагавшегося на берегу реки Траве — замок был преобразован в монастырь «Burgkloster» в 1227 году.

История 
Бургтор был построен в 1444 году городским архитектором Николасом Пеком (Nicolas Peck) на месте романского предшественника — к воротам прилегают два здания, конюшня и таможня. Ренессансный фриз таможни является работой мастерской Штатиуса фон Дюрена. В XIX веке существовал проект сноса ворот: горожане отклонили данное предложение. Вместо полного разрушения было решено расширить проход через ворота: западный проход был создан в 1850 году, а восточный — в 1875 году. В 1928 году был добавлен третий дополнительный проход.

Современные ворота в Средние века являлись внутренними: они входили в серию из трех ворот, расположенных друг за другом. Между внешними и средними воротами — на узком мосту между реками Вакениц и Траве — находился каменный мост, батардо, который среди горожан был известен как «медведь» (Bär). Третьи ворота были добавлены в 1622 году: для этого были снесены капелла Святой Гертруды и госпиталь. В 1806 году французские войска вошли в город через Бургтор — в результате битвы при Любеке (). О данном эпизоде напоминает мемориальная доска в восточном проходе ворот. В 1908 году, ко «дню охраны памятников», председатель Ассоциации друзей искусства Эдуард Куленкамп инициировал конкурс на снос поздних пристроек к комплексу зданий — пристройки были удалены.

С другой стороны от моста, ведущего к Бургтор, расположены масштабные статуи сидящих «Любекских львов», созданных скульптором Фрицем Беном — аналогично с лежащими львам перед Хольстентором. В 1912 году писательница Ида Бой-Эд получила от городского сената пожизненное право проживать в Бургторе, «за заслуги перед Любеком». В период с 1934 по 1990 год ворота (башня и таможня) были предоставлены ремесленнице — мастеру вышивки — Ален Мюллер-Хельвиг (1901—1993) в качестве места для работы и проживания. Сегодня в бывшем помещении таможни расположена музыкальная школа со студией и небольшой зал для мероприятий. В помещении бывшей конюшне работает городской молодежный центр.

Примечания

Литература 
 Vaterstädtische Blätter vom 1. April 1928, S. 53—55.
 Eike Lehmann: Hansestadt Lübeck. Weltkulturgut in Modellen. 1. Auflage. Schmidt-Römhild, Lübeck 2014, ISBN 978-3-7950-7105-9, S. 34—45.
 Pabst, Oemmler: Landgerichtsrat Dr. Eduard Kulenkamp // Lübeckische Blätter. 57. Jg., Nr. 18, Ausgabe vom 2. Mai 1915, S. 280—282.

Здания и сооружения, построенные в 1444 году
Появились в 1444 году в Германии
Городские ворота Германии
Кирпичные башни Германии
Здания и сооружения Любека‎
Сооружения в стиле кирпичной готики в Любеке‎